Hegedüs ou Hegedűs est un nom de famille d'origine hongroise, porté notamment par :

 András Hegedüs, 1922-1999, homme d'État hongrois ;
 Csilla Hegedüs, née en 1969, femme politique roumaine, membre de l'Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) et ministre ;
 Sandra Hegedüs Mulliez, née en 1964, collectionneuse d'art contemporain et mécène, fondatrice de SAM Art Projects, et également belle-fille de Gérard Mulliez ;

Autres 
 (220229) Hegedüs, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

 Hegedű utca, rue de Budapest ;
 Villa Hegedűs, édifice de Budapest.